Le tournoi de tennis de San Diego est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1985 se dispute du 22 au .

Annabel Croft remporte le simple dames. En finale, elle bat Wendy Turnbull, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Candy Reynolds et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San Diego
 Saison 1985 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1985
San Diego
Tennis aux États-Unis en 1985
Tennis en avril 1985
Sport en Californie en 1985